Ranevskaya steht für:
 Faina Georgijewna Ranewskaja (1896–1984), sowjetische Schauspielerin
 (6821) Ranevskaya, Asteroid des Hauptgürtels
 Hauptfigur der Komödie Der Kirschgarten von Anton Pawlowitsch Tschechow